Данило Стоянович — югославський футболіст.
Мілан Стоянович — югославський футболіст. 
Ніна Стоянович — сербська тенісистка.
Петар Стоянович — словенський футболіст.